Aldea Blanca puede hacer referencia a:

 Aldea Blanca (Las Palmas), localidad del municipio de San Bartolomé de Tirajana, provincia de Las Palmas, España.
 Aldea Blanca (Santa Cruz de Tenerife), localidad del municipio de San Miguel de Abona, provincia de Santa Cruz de Tenerife, España.